

Musique

Album 

 , album de , sorti en 1982.

Chanson 

 , chanson tirée de l'album de même nom  de Grandmaster Flash and the Furious Five ;
 , single du rappeur américain Nas, sur l'album  ;
 , single du groupe suédois  sorti en 20096.

Cinéma 

 , film britannique de Sewell Collins sorti en 1930 ;
 , titre original du film Le Message, retraçant la naissance de l'islam, réalisé par Moustapha Akkad et sorti en 1976.

Série télévisée 

 , titre original de l'épisode Le Message, de la série télévisée .

Voir aussi